Batalla de El Tala o combate de El Tala puede referirse a los siguientes enfrentamientos:
 Batalla de El Tala (1826), en la que Facundo Quiroga derrotó a Gregorio Aráoz de Lamadrid en departamento Paclín, provincia de Catamarca.
 Batalla de El Tala (1838), en la que Juan Pablo López derrotó a Pedro Rodríguez del Fresno en el fortín El Tala, hoy en día en San Agustín, provincia de Santa Fe.
 Combate de El Tala (1840), en el que Niceto Vega derrotó a Ángel Pacheco en partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
 Batalla de El Tala (1854), en la que Manuel Hornos derrotó a Hilario Lagos en partido de San Pedro, provincia de Buenos Aires.
 Batalla de El Tala (1870), en la que Ricardo López Jordán derrotó a sus enemigos en departamento Tala, provincia de Entre Ríos.